

Miejscowości na Ukrainie
 Tereszky – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie krasiłowskim
 Tereszky – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie szpolanskim
 Tereszky – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie skwyrskim
 Tereszky – wieś na Ukrainie, obwodzie połtawskim, w rejonie połtawskim
 Tereszky – wieś na Ukrainie, obwodzie sumskim, w rejonie nedryhajliwskim
 Tereszky – wieś na Ukrainie, obwodzie winnickim, w rejonie barskim

Przypisy